Livadhia kan syfta på:

Geografi

Cypern 

 Livádia (ort i Cypern, Eparchía Lárnakas),

Kosovo 

 Livadica (ort),